

Ex stati del Sacro Romano Impero 
 Contea di Stolberg – creato dalla Contea di Hohnstein nel 1210 e diviso nelle linee dello Harz (S-Stolberg) e renana (S-Rochefort e S-Königstein) nel 1548
 Stolberg-Gedern – distaccato dallo S-Wernigerode nel 1677 e successivamente riunito ad esso nel 1804
 Stolberg-Königstein – creato dalla divisione della Contea di Stolberg nel 1548
 Stolberg-Rochefort – creata dalla divisione della Contea di Stolberg nel 1548
 Stolberg-Rossla – separato dallo S-Stolberg nel 1706, mediaditizzato nell'Elettorato di Sassonia nel 1803, e assegnato alla Prussia nel 1815
 Stolberg-Schwarza – ricongiunto a S-Wernigerode nel 1748
 Stolberg-Stolberg – creato per separazione della Contea di Stolberg nel 1548, diviso nel 1645 e 1706 per creare S-Werngerodee e S-Rossla, mediaditizzato nell'Elettorato di Sassonia nel 1803 e assegnato alla Prussia nel 1815
 Stolberg-Wernigerode – distaccato da S-Stolberg nel 1645, frazionato per creare S-Gedern nel 1677, mediatizzato nella Vestfalia nel 1807 e assegnato alla Prussia nel 1815

Geografia

Stolberg (Rhld.) – città della Renania Settentrionale-Vestfalia
 Stolberg (Harz) – frazione del comune di Südharz (Sassonia-Anhalt)
 Stollberg/Erzgeb. – nel Erzgebirgskreis nello Stato libero della Sassonia

Altro 
 Stolberg – famiglia principesca tedesca
 Stolberg – serie televisiva